Ivö steht für:

 Ivö, größte Insel der schwedischen Provinz Skåne län
 Ivö (Kristianstad), Ortschaft in der schwedischen Gemeinde Kristianstad

IVÖ steht für:

 Inkassoverband Österreich